Frank Corrado (né le  à Toronto en Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2009-2010 || Wolves de Sudbury || LHO || 63 || 1 || 8 || 9 || 46 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2010-2011 || Wolves de Sudbury || LHO || 67 || 4 || 26 || 30 || 94 || 8 || 1 || 4 || 5 || 8
|-
| 2011-2012 || Wolves de Sudbury || LHO || 60 || 3 || 23 || 26 || 81 || 4 || 0 || 0 || 0 || 12
|-
| 2011-2012 || Wolves de Chicago || LAH || 4 || 0 || 1 || 1 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 
|-
| 2012-2013 || Wolves de Sudbury || LHO || 41 || 6 || 21 || 27 || 44 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Rangers de Kitchener || LHO || 28 || 1 || 17 || 18 || 45 || 10 || 1 || 1 ||  2 || 6
|-
| 2012-2013 || Wolves de Chicago || LAH || 3 || 0 || 2 || 2 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Canucks de Vancouver || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2013-2014 || Comets d'Utica || LAH || 59 || 6 || 11 || 17 || 46 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Canucks de Vancouver || LNH || 15 || 1 || 0 || 1 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Comets d'Utica || LAH || 35 || 7 || 9 || 16 || 31 || 18 || 1 || 0 || 1 || 24
|-
| 2014-2015 || Canucks de Vancouver || LNH || 10 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Marlies de Toronto || LAH || 7 || 0 || 3 || 3 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 39 || 1 || 5 || 6 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Marlies de Toronto || LAH || 18 || 1 || 11 || 12 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 17 || 1 || 3 || 4 || 6 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2016-2017 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 2 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 32||1||13||14||18||- || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Penguins de Pittsburgh || LNH ||5||0||0||0||2||- || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Marlies de Toronto || LAH || 39|| 2|| 4|| 6|| 18||- || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Senators de Belleville || LAH || 36|| 0|| 10|| 10|| 18||- || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || MODO Hockey|| Allsvenskan || 34 || 4 || 13 || 17 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Dinamo Riga || KHL || 7 || 1 || 2 || 3 || 2 || - || - || - || - || -

| 76 || 3 || 5 || 8 || 40 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0

Notes et références 

Naissance en mars 1993
Naissance à Toronto
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Canucks de Vancouver
Joueur des Wolves de Sudbury
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Joueur des Rangers de Kitchener
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur des Comets d'Utica (2013-2021)
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Senators de Belleville
Joueur du MODO hockey
Joueur du Dinamo Riga